Вулиця Костенка — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Росія 
 Вулиця Костенка (Липецьк), місто Липецьк.

Україна 
 Вулиця Костенка (Керч), місто Керч.
 Вулиця Костенка (Мелітополь), місто Мелітополь.

Див. також 
 Костенко